Oscillatoria е род Цианобактерии от разред Oscillatoriales.

Представителите на рода са нишковидни цианобактерии, които се придвижват чрез осцилация (вид трептене, наподобяващо разтягане и свиване на пружина) като цялата маса се преориентира към източника на светлина.

Видове 
Род Oscillatoria включва следните видове:
 Oscillatoria amoena (Kützing) Gomont
 Oscillatoria anguiformis (P. González Guerrero) Anagnostidis
 Oscillatoria anguina Bory ex Gomont
 Oscillatoria annae van Goor
 Oscillatoria bonnemaisonii (P. L. Crouan & H. M. Crouan) P. L. Crouan & H. M. Crouan ex Gomont
 Oscillatoria chilkensis Biswas
 Oscillatoria crassa (Rao) Anagnostidis
 Oscillatoria croasdaleae Kamat
 Oscillatoria curviceps C. Agardh ex Gomont
 Oscillatoria depauperata (Copeland) Anagnostidis
 Oscillatoria engelmanniana Gaidukov
 Oscillatoria euboeica Anagnostidis
 Oscillatoria fischeri Corda ex Forti
 Oscillatoria fracta Carlson
 Oscillatoria froelichii Kützing ex Gomont
 Oscillatoria funiformis (Vouk) Komárek
 Oscillatoria indica P. C. Silva
 Oscillatoria jenensis G. Schmid
 Oscillatoria levis (Gardner) Anagnostidis
 Oscillatoria limosa C. Agardh ex Gomont
 Oscillatoria mahabaleshwarensis Kamat
 Oscillatoria major Vaucher ex Hansgirg
 Oscillatoria margaritifera Kützing ex Gomont
 Oscillatoria miniata (Zanardini) Hauck ex Gomont
 Oscillatoria minutissima P. González
 Oscillatoria muralis (Dillwyn) C. Agardh
 Oscillatoria nitida Schkorbatov
 Oscillatoria nylstromica Claassen
 Oscillatoria obscura Brühl & Biswas
 Oscillatoria olivaceobrunnea L. Hoffmann & V. Demoulin
 Oscillatoria princeps Vaucher ex Gomont
 Oscillatoria proboscidea Gomont
 Oscillatoria pulchra Lindstedt
 Oscillatoria rhamphoidea Anagnostidis
 Oscillatoria ribeyi F. E. Drouet
 Oscillatoria sancta Kützing ex Gomont
 Oscillatoria subbrevis Schmidle
 Oscillatoria subcapitata Ponomarev
 Oscillatoria tapetiformis Zenker ex Gomont
 Oscillatoria tenioides (Bory de Saint-Vincent) Bory de Saint-Vincent ex Gomont
 Oscillatoria trichoides Szafer
 Oscillatoria versicolor G. Martens ex Prain

Източници 

Цианобактерии